François Caron peut faire référence à :
 François Caron (1600-1673), explorateur huguenot français, directeur de la Compagnie française des Indes orientales ;
 François Caron (1766-1848), homme politique du Bas-Canada ;
 François Caron (1931-2014), historien économique français ;
 François Caron (né en 1984), hockeyeur sur glace canadien ;
 François Caron, acteur français de cinéma et de télévision ;
 François Caron (né en 1937), contre-amiral dans la marine nationale française et auteurs d'ouvrages d'histoire maritime.